Komi – republika w składzie Federacji Rosyjskiej
 Komi – lud ugrofiński
 komi – język z grupy ugrofińskiej
 komi – zasada gry go
 Komi – miejscowość na Cyprze